Evergreen Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Evergreen Park (Illinois), im Cook County
 Evergreen Park (Kalifornien), im Santa Clara County
 Evergreen Park (Maryland), im Baltimore County
 Evergreen Park (Minnesota), im Pine County
 Evergreen Park (North Carolina), im Mecklenburg County
 Evergreen Park (Pennsylvania), im Lehigh County
 Evergreen Park (South Carolina), im Richland County
 Evergreen Park (Utah), im Weber County